Еле́на Гео́ргиевна Эльяше́вич (род. 23 сентября 1937, Пинск, Полесское воеводство — 23 июля 2019, , Республика Беларусь) — советский, белорусский фармацевт; доктор фармацевтических наук, профессор; Заслуженный работник здравоохранения Республики Беларусь.

Биография 
В 1954 году окончила Пинскую среднюю школу № 4, в 1959 — фармацевтический факультет Днепропетровского медицинского института.

В 1960—1977 годы работала в Червонограде: заведующая больничной аптекой медикосанитарной части, с 1970 — управляющая межбольничной аптекой № 245.

В 1977—1987 годы — старший преподаватель кафедры организации и экономики фармации Белорусского института усовершенствования врачей; участвовала в организации системы переподготовки и усовершенствования фармацевтических кадров. В 1987—1996 годы заведовала кафедрой организации и экономики фармации Витебского медицинского института.

В 1997—2014 годы — профессор кафедр организации фармации, общественного здоровья и здравоохранения Белорусского государственного медицинского университета. Читала курс истории медицины.

Семья 
Отец — Георгий Владимирович Эльяшевич, выпускник Варшавской консерватории, санитар во время войны.

Мать — Софья Ивановна Эльяшевич, акушер-гинеколог.

Муж — Леонтий, выпускник Днепропетровского горного института.

Дети:
 Алла, врач-кардиолог; замужем за А. П. Василевичем, хирургом, лауреатом Государственной премии Республики Беларусь. Их сын — Дмитрий, рентгенолог.
 Людмила, хирург-офтальмолог; замужем за , анестезиологом-реаниматологом.

Научная деятельность 
В 1975 году защитила кандидатскую («Ресурсы дикорастущих лекарственных растений Львовской области»), в 1989 — докторскую («Основы фармацевтической этики и деонтологии») диссертацию. Доцент (1989), профессор (1990).

Являлась членом экспертного совета № 25 ВАК Беларуси (2001—2002), членом специализированного Совета по защите докторских и кандидатских диссертаций ВГМУ, редакционной коллегии журнала «Вестник фармации».

Автор около 300 научных работ, в том числе 8 монографий, 25 учебно-методических разработок и научно-методических пособий по вопросам организации и истории фармации, 20 рационализаторских предложений.

Избранные труды 

 Методические рекомендации по улучшению культуры и качества лекарственного обеспечения населения РСФСР / М-во здравоохранения РСФСР. Гл. аптеч. упр.; [Подгот. Эльяшевич Е. Г.]. — Калинин : Б. и., 1986. — 31+1 с. — 
 Наставничество в аптечных учреждениях и его деонтологический аспект : (Рекомендации) / М-во здравоохранения БССР. Гл. аптеч. упр. Белорус. гос. ин-т усоверш. врачей; [Подгот. Эльяшевич Е. Г.]. — Минск : Б. и., 1985. — 1+13 с. — 
 Эльяшевич Е. Г. Деонтология в работе провизора-инспектора. — Минск : Вышэйш. школа, 1986. — 75+2 с. — 
 Эльяшевич Е. Г. Наставничество в аптечных учреждениях. — Минск : Вышэйшая школа, 1985. — 64 с. — 
 Эльяшевич Е. Г. Основы фармацевтической этики и деонтологии : Автореф. дис. … д-ра фармац. наук : (15.00.01) / Харьк. фармац. ин-т. — Харьков, 1989. — 40 с.
 Эльяшевич Е. Г. Ресурсы дикорастущих лекарственных растений Львовской области : Автореф. дис. … канд. фармац. наук : (15.00.02) / Львов. гос. мед. ин-т. — Львов, 1975. — 21 с.
 Эльяшевич Е. Г. Святитель Лука Войно-Ясенецкий: врач, учёный, пастырь. — Изд-во Белорусского Экзархата.
 Эльяшевич Е. Г. Фармацевту о деонтологии. — Минск : Вышэйшая школа, 1982. — 88 с. — 
 Эчзачыjа деонтологиjа hаггында. — Бакы : Азэрнэшр, 1985. — 99 с.

Награды 
 Медаль «За доблестный труд» (1970)
 Значок «Отличнику здравоохранения» (1990)
 Звание «Заслуженный работник здравоохранения Республики Беларусь»
 Знак «Отличник здравоохранения Республики Беларусь»
 Звание «Заслуженный работник образования Республики Беларусь» (2012)
 Почётные грамоты Министерства здравоохранения СССР, Министерства здравоохранения Украинской ССР, Министерства здравоохранения Республики Беларусь (2003, 2006).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Поздравление с юбилеем

Выпускники Днепропетровской государственной медицинской академии
Фармацевты СССР
Фармацевты Белоруссии
Преподаватели Белорусской медицинской академии последипломного образования
Преподаватели Витебского медицинского университета
Преподаватели Белорусского медицинского университета
Заслуженные работники здравоохранения Республики Беларусь